Kuri (Estland), een dorp in Estland, gemeente Hiiumaa
 Kuri (India), een stadsdeel van de stad Mirzapur in India
 Kuri (taal), een taal gesproken op West-Papoea
 Kurī, een uitgestorven hondenras